Górna Wieś  steht für:

 Górna Wieś (Michałowice), Ort in der Gmina Michałowice, Powiat Krakowski, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 Górna Wieś (Nysa), Stadtteil der Stadt Nysa (Neisse) in der Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Górna Wieś (Pawłów), Ort in der Gmina Pawłów, Powiat Starachowicki, Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen